Les Corbeaux (1871), poème d’Arthur Rimbaud ;
 Les Corbeaux (1882), pièce de théâtre d’Henry Becque ;
 Les Corbeaux (1904-1909), revue satirique anticléricale belge ;
 Les Corbeaux (1991),  film grec de Takis Spetsiotis ;
 Les Corbeaux (2009), mini-série française de Régis Musset.